Хоутън може да се отнася за:
 Хоутън, град в Мичиган, САЩ
 Хоутън (окръг), окръг в Мичиган, САЩ
 Майкъл Хоутън (р. 1949), английски вирусолог